Лапош има више значења:

 Лапош (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Лапош (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Лапош (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији